Лома де Оро има више значења:

 Лома де Оро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лома де Оро (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лома де Оро (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома де Оро (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома де Оро (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику